Acuff kan syfta på: 

Amy Acuff, amerikansk höjdhoppare. 
Eddie Acuff, amerikansk skådespelare. 
Roy Acuff, amerikansk countrymusiker och politiker.